Great Falls henviser til forskellige geografiske steder i USA.

Byer 

 Great Falls, Montana – en by i staten Montana
 Great Falls, South Carolina – en by i staten South Carolína
 Great Falls, Virginia – en by i staten Virginia

Vandfald 

 Great Falls, Missouri River nogle vandfald på Missourifloden i Montana, USA
 Great Falls, Passaic River vandfald på Passaice River iNew Jersey, USA
 Great Falls Vandfald på Potomacfloden i Maryland/Virginia, USA
 Great Falls, Catawba River Vandfald på Catawba River i South Carolina, USA